Stalker est un mot anglais qui peut se traduire par « admirateur », « monomaniaque » ou « traqueur » et peut faire référence aux articles suivants.

Psychologie 
 Un stalker est une personne pratiquant le stalking (traque furtive), une forme de harcèlement névrotique marqué par la traque et l'espionnage d'une autre personne, dans la vie réelle ou sur internet, et par des actes particulièrement indésirables et intrusifs qui entraînent une violation de l'intimité. Un grand nombre de stars ont eu affaire à des stalkers, dont Björk, Madonna, Jodie Foster, ou encore John Lennon.

Patronymie 
 John Stalker (1939-2019), ancien officier de police anglais.

Littérature
 Stalker : Pique-nique au bord du chemin, roman de science-fiction, d'Arcadi et Boris Strougatski ;
 Stalker, série d'heroic fantasy créée en 1975 par Paul Levitz et Steve Ditko et éditée par DC Comics ;
 Stalker, blogue fondé par Juan Asensio en 2004 ;
 Stalker, titre original de Désaxé, roman policier de Lars Kepler paru en 2014.
 , un webcomic (manga en ligne) de Koogi
Métro 2033, Métro 2034 et Métro 2035, romans de dystopie post-apocalyptique écrits Dmitri Glukhovski. Dans un Moscou où les humains sont condamnés à vivre dans le métro moscovite à cause des radiations, les stalkers sont les humains suffisamment équipés et suffisamment courageux pour monter à la surface, afin d'y chercher de l'équipement.
Vers la Lumière et Vers les Ténèbres, romans de dystopie post-apocalyptique écrits par Andreï Dyakov, dans le même univers que la série des Métro, où les stalkers y jouent le même rôle.

Cinéma 
 Stalker (Сталкер), film russe d'Andreï Tarkovski, sorti en 1979 et adapté du roman d'Arcadi et Boris Strougatski ;
 Stalker, film britannique de Martin Kemp sorti en 2010 ;
 Stalker, film irlandais de Mark O'Connor sorti en 2012 ;
 Stalker, film nigérian de Moses Inwang sorti en 2016.

Télévision 
 Stalker, série télévisée américaine ;
 Stalk, série télévisée française en 10 épisodes de 28 minutes sur un étudiant en informatique qui devient un stalker informatique

Musique 
 Stalker, sous-titre d'une chanson de Vocaloid Hatsune Miku, Rotten Girl, Grotesque Romance. 
 L'artiste suisse Yannick Barman réalise en 2016 sous le nom de Stalker un album intitulé Beauty and the Devil are the same thing,
 Stalker est le titre d'une musique de Jazzy Bazz, en featuring avec Nekfeu et Bonnie Banane, sortie en 2018.

Jeux vidéo 
 STALKER: Shadow of Chernobyl, STALKER: Clear Sky, STALKER: Call of Pripyat, STALKER 2 (projet), série de jeux vidéo dont le premier opus est sorti en 2007 ;
 Dans la saga Half-Life, le Stalker est un être humain inapte au combat transformé en une créature esclave par et pour le Cartel ;
 Dans le jeu vidéo Starcraft II, le Stalker (ou Traqueur en VF) est une unité de combat Protoss très mobile et capable d'attaquer à distance ;
 Dans le jeu vidéo Dead Space 2, le Stalker est un ennemi extrêmement rapide et vicieux semblable à une autruche  ;
 Dans le jeu vidéo  Warframe, le Stalker est un personnage qui apparaît épisodiquement lors de l’exécution d'une mission ;
 Dans les jeux vidéo  Killing Floor et Killing Floor 2, le Stalker est un ennemi qui peut se rendre invisible ;

Industrie 
 Le Stalker Scooter  de la marque Gilera.
 Le Stalker d'Aerola, un deltaplane à ailes rigides.

Divers 
 Le photographe Guillaume Herbaut qualifie de « stalkers » les personnes qui parcourent illégalement les zones interdites d'accès aux alentours de Tchernobyl, à la recherche de pièces détachées en métal, qu'elles collectent pour revendre ;
 Stalker, groupement d'architectes, d'urbanistes et d'artistes créé en 1994 et proposant un travail sur les friches, sur les marges de la ville et ses quartiers en devenir ;

Homonymie de titre